Настоящие ящерицы, или лацерти́ды (), — семейство чешуйчатых, единственное в подотряде Lacertiformata. Ранее рассматривались как представители инфраотряда сцинкообразных. В настоящее время вместе с двуходками и Teiformata помещаются в группу Laterata.

Описание

Внешний вид 

Мелкие, средние и реже относительно крупные ящерицы с удлинённым стройным телом, хорошо развитыми пятипалыми конечностями и длинным хвостом. Хвост очень ломкий: схваченная за хвост, ящерица легко отбрасывает его (аутотомия), после чего хвост через некоторое время снова отрастает (регенерация). Спинная чешуя мелкая, зернистая, гладкая или ребристая. Реже спинные чешуйки увеличены, вытянуты, с сильно выраженными рёбрышками. На хвосте удлинённые шиповатые или гладкие чешуи образуют кольца (мутовки). При этом каждые два кольца чешуй соответствуют одному хвостовому позвонку. Брюхо покрыто крупными щитками, образующими продольные и поперечные ряды. Щитки на голове крупные, правильно расположенные. У большинства видов семейства имеются бедренные или паховые поры, сильнее развитые у самцов.

Глаза хорошо развиты, с круглым зрачком и, как правило, с раздельными веками. У некоторых африканских представителей семейства (например, у родов Latastia и Holaspis) в нижнем веке есть прозрачное или полупрозрачное «окошко». У змееголовок (Ophisops) нижние и верхние веки срослись, образовав подобие «линз» (как у змей). Барабанная перепонка обычно лежит на поверхности, реже — на дне короткого слухового прохода. Язык сверху покрыт чешуевидными сосочками или поперечными складками, спереди глубоко раздвоен.

Височные дуги хорошо развиты. Остеодермы головы срастаются с костями черепа и закрывают верхнее височное отверстие. В теменной кости всегда хорошо выражено отверстие для теменного органа. Зубы плевродонтные, конические, иногда с двумя—тремя остриями. Зубы на крыловидных костях отсутствуют или имеется несколько видоизменённых зубов.

Окраска очень разнообразная, нередко довольно яркая, с преобладанием коричневых, серых, зелёных, жёлтых и голубых тонов, с различными полосами, пятнами и глазками. Брюшная сторона часто красная, оранжевая, жёлтая, зелёная или голубая. Самцы обычно окрашены ярче самок, особенно в брачный период.

Распространение 
Распространены в Евразии, включая острова Японии и Индонезии, в Африке, исключая Мадагаскар. Некоторые виды стенных ящериц (Podarcis) завезены в США и прижились там.

Образ жизни 
Настоящие ящерицы ведут дневной образ жизни и населяют разнообразные биотопы: пустыни, степи, леса различного типа, заросли кустарников, встречаются в горах, на побережьях и в болотистых местностях. Некоторые виды хорошо лазают по деревьям.

Питание 
Питаются преимущественно насекомыми и другими беспозвоночными. Крупные виды (например, жемчужная ящерица) могут поедать небольших позвоночных: других ящериц, мелких грызунов, птенцов. Некоторые виды поедают растительную пищу: плоды, семена и зелёные части растений.

Размножение 
Большинство видов яйцекладущи, некоторые — яйцеживородящи.

У скальных ящериц установлено размножение без участия самцов — партеногенез. Популяции таких ящериц представлены исключительно самками.

Охранный статус 
Несколько видов и подвидов канарских ящериц (Gallotia) и стенных ящериц (Podarcis) занесены в Красную книгу МСОП. Ряд видов охраняется на территории обитания.

Палеонтология 
Настоящие ящерицы были найдены в балтийском янтаре, где представлены вымершим видом Succinilacerta succinea.

Классификация 
Семейство состоит из двух подсемейств: Gallotinae (роды Gallotia и Psammodromus) и Lacertinae (все остальные роды).

На ноябрь 2021 года в семействе насчитывается 360 видов, которые составляют 43 рода. На территории Северной Евразии (то есть в странах бывшего СССР и Монголии) встречается 55 видов, относящихся к 8 родам подсемейства Lacertinae. В России — 19 видов.

Примечания

Ссылки 
 Nikolai N. Szczerbak. Catalogue of the African Sand Lizards (Reptilia: Sauria: Eremiainae: Lampreremias, Pseuderemias, Taenieremias, Mesalina, Meroles)
 zooclub.ru

Литература 
 
 Банников А. Г., Даревский И. С., Ищенко В. Г., Рустамов А. К., Щербак Н. Н.. Определитель земноводных и пресмыкающихся фауны СССР. Учеб. пособие для студентов биол. специальностей пед. институтов. — М.: Просвещение, 1977 — С. 161.
 Даревский И. С., Орлов Н. Л. Редкие и исчезающие животные. Земноводные и пресмыкающиеся: Справ. пособие. — М.: Высш. шк., 1988. — С. 264.
 
 Жизнь животных в 7 т. / Гл. редактор В. Е. Соколов. Т. 5. Земноводные и пресмыкающиеся. / А. Г. Банников, И. С. Даревский, М. Н. Денисова и др.; под ред. А. Г. Банникова — 2-е изд., перераб. — М.: Просвещение, 1985. — С. 221—223.
 

Семейства пресмыкающихся